Anglosaské příjmení Banks nese více různých osobností:

 Azealia Banks (* 1991) – americká rapperka, zpěvačka, skladatelka a herečka
 Carli Banks (* 1985) – americká pornoherečka a modelka
 Elizabeth Banksová (* 1974) – americká herečka
 Gordon Banks (1947–2019) – anglický fotbalista
 Henry Banks – automobilový závodník
 Iain M. Banks (1954–2013) – skotský spisovatel
 Isabella Banksová (1821–1897) – anglická viktoriánská spisovatelka a básnířka
 Jeff Banks (* 1943) – velšský módní návrhář
 Jimmy Banks (1964–2019) - americký fotbalista
 Jonathan Banks (* 1947) – americký herec a zpěvák
 Joseph Banks (1743–1820) – anglický přírodovědec, botanik
 Lloyd Banks (* 1982) – americký hudebník
 Monty Banks (1897–1950) – italský herec a režisér
 Peter Banks (1947–2013) – anglický hudebník
 Richard C. Banks (* 1940) – zoolog
 Sasha Banks (* 1992) – americká profesionální wrestlerka
 Tony Banks (* 1950) – anglický hudebník
 Tyra Banksová (* 1973) – americká modelka, herečka, zpěvačka a moderátorka
 Willie Banks (* 1956) – americký fotbalista